Charles Whitaker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Charles Whitaker House (Davenport, Iowa), NRHP-ID 85000090
 Charles Whitaker House (Georgetown, Kentucky), NRHP-ID 83002872